Tótipuszta a következő településeken fordul elő:

Ozora
Mezőszilas
Teklafalu

hasonló
 Káptalantóti